Siris kan betrekking hebben op:

 Siris (Oristano), een gemeente in de Italiaanse provincie Oristano
 SIRIS (lokale omroep)